Flugunfall-Untersuchungs-Gesetz heißen:
 Flugunfall-Untersuchungs-Gesetz (Deutschland), FlUUG
 Flugunfall-Untersuchungs-Gesetz (Österreich), FlUG – abgelöst durch das Unfalluntersuchungsgesetz (UUG 2006)